Edward Frazier ist der Name folgender Personen:

 Edward Franklin Frazier (1894–1962), US-amerikanischer Soziologe, siehe E. Franklin Frazier
 Edward Hartwell Frazier (1907–1971), US-amerikanischer Eishockeytorwart, siehe Ted Frazier